Canio puede referirse a:

Canio, uno de los personajes de Pagliacci de Leoncavallo.
Ompok canio, especie de peces.
San Canio, un obispo y mártir católico.